Райская ворона () — вид воробьинообразных птиц из семейства райских птиц (Paradisaeidae), выделяемый в монотипный род райских воро́н (Lycocorax). Длина тела — 42 см. Обитают в Индонезии: в лесах островов Северного Молукку, расположенных между Сулавеси и Новой Гвинеей.

Подвиды 
  — острова  и Рау
  — острова Хальмахера,  и 
  — юг острова Хальмахера

Примечания 

Райские птицы
Птицы Юго-Восточной Азии
Животные, описанные в 1850 году
Монотипические роды птиц
Эндемики Молуккских островов